Nogometni klub "Čvrstec" (NK "Čvrstec"; "Čvrstec" Sveti Petar Čvrstec; "Čvrstec") je nogometni klub iz Svetog Petra Čvrstec, općina Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./22. "Čvrstec" se natječe u "2. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boje je plava.

O klubu  
NK "Čvrstec" je osnovan 1979. godine. Do 1991. godine klub se pretežno natjecao u Općinskoj ligi Križevci, a po osamostaljenju Hrvatske u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije.

Uspjesi 
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 1996./97. 

 2. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 1993./94. 

 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 drugoplasirani: 2012./13. (Križevci), 2014./15. (Križevci)

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2017./18. 
 drugoplasirani: 2008./09.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Sveti Petar Čvrstec

Vanjske poveznice 
 NK Čvrstec, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, NK Čvrstec 
  sofascore.com, NK Čvrstec Sveti Petar Čvrstec 
  tipsscore.com, NK Čvrstec Sveti Petar Čvrstec 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB ČVRSTEC 
 krizevciturnir.com, NK ČVRSTEC

Izvori 
 
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009.,  
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., UDK: 796.332(497.13)"1880/1980", str. 97 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 29. siječnja 2022.  
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB ČVRSTEC 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB "ČVRSTEC" 
 fininfo.hr, NK "Čvrstec" 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji